Александр Анатольевич Русако́в (род. 31 декабря 1980 года в Ейске, Краснодарский край) — заслуженный мастер спорта, действующий чемпион мира по прыжкам на батуте, член сборной России на Летних Олимпийских играх 2008 года, житель города Ейска.

В сборной команде России c 1996 года. На Летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах занял 5-е место.

Тренер — Запорожченко, Олег Гавриилович.

Примечания

Ссылки 
 

Прыгуны на батуте России
Персоналии:Ейск
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2004 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2008 года